Sagasta peut faire référence à :
Un quartier d’Abadiño, commune du Pays basque, en Espagne ;
Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903), homme politique espagnol.